Племя — многозначное слово:
 Племя — группа людей, форма социальной организации.
 «Племя» () — художественный фильм-драма 1998 года, режиссёра Стивен Полякофф.
 «Племя» — художественный фильм украинского режиссёра Мирослава Слабошпицкого, 2014 года.

См. также 
 Племя Индиго